Adolf Aronheim ist der Name folgender Personen:

* Adolf Aronheim (Jurist) (1818–1880), deutscher Jurist und Politiker
 Adolf Aronheim (Fußballspieler) (1881–1943), deutscher Fußballspieler